Ольхово-Барское (Ольхово) — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 39 км к востоку от города Острова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 1 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)